Lista odcinków serialu MacGyver (1985)
 Lista odcinków serialu MacGyver (2016)